Collinsville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Collinsville Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 06000181
 Collinsville Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 76001994